Гёйгёль ( — голубое озеро):
 Гёйгёль — город в Азербайджане, административный центр Гёйгёльского района.
 Гёйгёль — одно из горных озёр Азербайджана, расположенное у подножия горы Кяпаз, в ущелье реки Агсу.
 Гёйгёль — национальный парк.